Eupatoria (von griechisch eupatoría) bezeichnet:

 eine von Mithridates VI. Eupator von Pontus als Residenz und Festung bei Amisus (heute Samsun in der Türkei) erbaute Neustadt
 eine antike Stadt in Pontus, siehe Magnopolis
 eine Stadt auf der Krim, siehe Jewpatorija
 die Pflanze Gemeiner Odermennig
 die Pflanze Wasserdost